Dragon's Lair – videogioco arcade del 1983
 Dragon's Lair – videogioco del 1984 per computer a 8 bit
 Dragon's Lair – videogioco del 1990 per NES
 Dragon's Lair: The Legend – videogioco del 1991 per Game Boy
 Dragon's Lair – videogioco del 1992 per Super Nintendo
 Dragon's Lair – serie televisiva animata del 1984
 Dragons Lair – nevaio dell'Antartide